The Feathered Serpent (englisch „Die gefiederte Schlange“) steht für:

 The Feathered Serpent, Originaltitel von Gucumatz, Roman von Edgar Wallace (1927)
 The Feathered Serpent, britischer Film von Maclean Rogers (1934), siehe Gucumatz #Verfilmungen